Уо́рбертон () — река в Австралии, часть бассейна озера Эйр.

Река Уорбертон берёт начало из озера Гойдер-Лагун на высоте 24 м, в которое стекаются воды рек Джорджина (в низовьях носит название Эйр-Крик) и Дайамантина.

Далее Уорбертон течёт на юго-запад по пустыням севера штата Южная Австралия, пересекая несколько постоянных и пересыхающих водоёмов и впадает в юго-западную часть озера Эйр.

Во время сезона дождей в реку поступает вода из нескольких притоков — Уорбертон-Крик, Макумба, Йелпаваралинна и Деруент-Крик.

Примечания

Ссылки 
 Описание бассейна реки Дайамантина

Реки Южной Австралии
Бассейн Эйр-Норта